Александр Петрако́в:
 Петраков, Александр Фёдорович (1930—2012) — учёный в области материаловедения.
 Петраков, Александр Васильевич (род. 1957) —  советский футболист и украинский тренер.